Rabenau ist der Name folgender Orte:

 Rabenau (Sachsen), Stadt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Rabenau (Hessen), Gemeinde im Landkreis Gießen in Hessen
 Landschaft in Hessen
 einen Wohnplatz im Ortsteil Papitz (Kolkwitz) der Gemeinde Kolkwitz, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Schutzgebiet Rabenauer Grund

Rabenau bezeichnet:
 MS Rabenau, Handelsschiff der DSR Rostock
 Rabenau (Adelsgeschlecht), meißnische Adelsfamilie
 Nordeck zur Rabenau, hessische Adelsfamilie

Rabenau ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Rabenau (1922–1990), deutscher Physiker
 Alexander von Rabenau (1845–1923), deutscher Heimatforscher 
 Carl Engel von der Rabenau (1817–1870), deutscher Maler
 Dithard von Rabenau (* 1943), deutscher Karikaturist
 Eduard von Rabenau (1796–1881), Dompropst von Naumburg und preußischer Politiker
 Eitel-Friedrich von Rabenau (1884–1959), deutscher Pfarrer
 Friedrich von Rabenau (1884–1945), deutscher General, Theologe und Opfer des Nationalsozialismus
 Hellmuth von Rabenau (1885–1970), deutscher Fregattenkapitän 
 Hugo von Rabenau (1845–1921), deutscher Lehrer und Botaniker
 Karl von Rabenau (1845–1908), der zweite Präsident der Königlich Preußischen und Großherzoglich Hessischen Eisenbahndirektion Mainz
 Konrad von Rabenau (1924–2016), deutscher Theologe und Buchwissenschaftler
 Siegfried von Rabenau (* 1953), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Burg Rabenau, Rest einer Höhenburg auf einem Felssporn über dem Oelsabachtal bei der Stadt Rabenau im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Sachsen